Rząśnik (gemeente)
 Rząśnik (powiat Wyszkowski)
 Rząśnik (powiat Ostrowski)
 Rząśnik (Neder-Silezië)

Zie ook:
 Rząśnik-Majdan
 Rząśnik Szlachecki
 Rząśnik Włościański